Игровая библиотека для Sega Master System насчитывает в общей сложности 322 лицензионные игры, выпущенные в период между 1985 (дата выхода консоли на японский рынок) и 1996 годом (поздние релизы для бразильского рынка). Благодаря большой популярности консоли в Бразилии, где распространением, разработкой и издательством занималась компания Tec Toy, игры для Master System выходили спустя несколько лет после прекращения производства в других регионах. Кроме того, для консоли выходили также и нелицензионные игры.

Лицензированные игры

Примечания